Orterer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Orterer (1849–1916), Politiker
 Hans Orterer (* 1948), Militärmusiker
 Walter Orterer (* 1949), Getränkehändler (Orterer Gruppe)